Amuro steht für:
 Namie Amuro (* 1977), japanische Sängerin
 Amuro (Insel), eine kleine, zur japanischen Präfektur Osaka gehörende Insel